

Sigle 
 European VorNorm o European Norm Vorubergehend – eurocodice provvisorio
 ENV – (Emission Neutral Vehicle) Motociclo elettrico movimentato da celle a combustibile

Biologia 
 env – parte del genoma di un retrovirus, responsabile della sintesi di proteine

Codici 
 ENV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wendover, Wendover (Utah), Stati Uniti
 env – codice ISO 639-3 della lingua enwan

Informatica 
 env – comando dei sistemi Unix e Unix-like